

Sigle 
 Neckar-Odenwald-Kreis – circondario del Baden-Württemberg (Germania)
 Nord-Ostsee-Kanal – canale di Kiel

Codici 
 NOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Nova Xavantina (Brasile)
 NOK – codice vettore ICAO di Nok Air
 NOK – codice valutario ISO 4217 della Corona norvegese, valuta della Norvegia
 nok – codice ISO 639-3 della lingua nooksack

Economia 
 NOK – simbolo NYSE della Nokia Corporation

Altro 
 Nok – popolo africano